Bosznia-Hercegovina
Vranić, falu Kotor-Varoš községben a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Vranić, falu Bresztovác községben, Pozsega-Szlavónia megyében

 Szerbia
 Vranić, falu Barajevo községben, a Belgrádi körzetben
 Vranić, falu Đakovica községben, a Peći körzetben
 Vranić, falu Suva Reka községben, a Prizreni körzetben